Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day steht für:

 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (Buch), Kinderbuch von Judith Viorst (1972)
 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (1990), US-amerikanischer Fernsehfilm von Allen Foster 
 Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, Originaltitel von Die Coopers – Schlimmer geht immer, US-amerikanischer Spielfilm von Miguel Arteta (2014)